François Perreault (né le  au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il possède aussi la nationalité française.

Carrière de joueur 
En 1978, il commence sa carrière dans la franchise canadienne des Saguenéens de Chicoutimi en LHJMQ. La saison suivante, il joue pour les Voisins de Laval. En 1989, il part en Europe dans le club de Briançon. Après une saison, il est recruté Tours. Dès 1991, il retourne dans les Hautes-Alpes mais à Gap. Il finit sa carrière en 2003 au club de Toulon.

Trophée et honneurs personnels
1995-1996 Champion de France de Division 1

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1978-1979 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||63||7||10||17||10||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1979-1980 || Voisins de Laval || LHJMQ ||23||6||7||13||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1980-1981 || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1981-1982 || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1982-1983 || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1983-1984 || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1984-1985 || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1985-1986 || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1986-1987 || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1987-1988 || || || || || || || || || || || ||  
|-
| 1988-1989 || Diables rouges de Briançon || Nationale 1A ||43||31||12||43||14|| || || || || 
|-
| 1989-1990 || Diables rouges de Briançon || Nationale 1A ||23||11||15||26||4|| || || || || 
|-
| 1990-1991 ||Diables Noirs de Tours|| Ligue Nationale ||28||12||4||16||8||3||1||1||2||10
|-
| 1991-1992 || Rapaces de Gap || Division 1 ||20||13||21||34||8|| || || || ||
|-
| 1992-1993 ||Rapaces de Gap || Division 1 ||4||5||2||7||0|| || || || || 
|- 
| 1993-1994 || Rapaces de Gap || Nationale 1 || 22|| 10|| 7|| 17|| 0|| || || || ||
|-
| 1994-1995 ||Rapaces de Gap || Division 1 || 27|| 18|| 20|| 38|| 10|| || || || ||
|-
| 1995-1996 ||Rapaces de Gap ||Division 1 ||28||22||27||49||12|| || || || || 
|-
| 1996-1997 || Rapaces de Gap || Nationale 1A || 34|| 17|| 21|| 38|| 20|| 6|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 1997-1998 ||Rapaces de Gap || Division 1 || 26|| 8|| 12|| 20|| 0|| || || || ||
|-
| 1998-1999 ||Rapaces de Gap || Division 1 ||? || 5|| 14|| 19|| ?|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || Rapaces de Gap || Division 1 || ?|| ?|| ?|| ?|| ?|| || || || ||
|-
| 2000-2001 || Boucaniers de Toulon || Division 2 || ?|| ?|| ?|| ?|| ?|| || || || ||
|-
| 2001-2002 || Boucaniers de Toulon || Division 2 || ?|| ?|| ?|| ?|| ?|| || || || ||
|-
| 2002-2003 || Boucaniers de Toulon || Division 2 || ?|| ?|| ?|| ?|| ?|| || || || ||

Références 

Naissance en décembre 1960
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Voisins de Laval
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur des Rapaces de Gap
Attaquant de hockey sur glace